Чемпіонат Києва з футболу 2011 — 20-й чемпіонат Києва, що проводиться Федерацією Футболу м. Києва.

Чемпіоном вищої ліги стала «Зірка». Друге місце зайняв «Київ». Третім фінішував «Атлет», із кращою різницею забитих-пропущених м'ячів випередивши «Батьківщину».

Переможцем у клубному заліку став Атлет

Вища ліга

Перша ліга 
Переможець: ФК «Межигір'я» (Нові Петрівці) 
Друге місце: «Легіон ХХІ» (Київ)
Третє місце: «СДЮШОР-10» (Київ)

Друга ліга

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Фінал

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат Києва з футболу
 Кубок Києва з футболу

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації Футболу м. Києва
 Результати першості

2011 в українському спорті
2011 у футболі
2011 у Києві